Ergastolo – pena detentiva
 Ergastolo – film del 1952, di Luigi Capuano
 Ergastolo – località del comune di Spilamberto (MO)